Brisbane International 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 30 grudnia 2012–5 stycznia 2013 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Australii